Conocyathus är ett släkte av koralldjur. Conocyathus ingår i familjen Turbinoliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Conocyathus